Hecla Island kan syfta på följande platser:

Australien 

 Hecla Island (ö i Australien), Western Australia,

Kanada 

 Hecla Island, Manitoba, ö,  
 Hecla/Grindstone Provincial Park, provinspark i Manitoba

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar